El término "Travelling" se puede referir a lo siguiente:

 Travelling, terminología del argot cinematográfico, técnica de filmación donde la cámara se desplaza a ambos lados mediante el uso de un riel.
Travelling óptico, efecto obtenido por una modificación continua y regular de la distancia focal del objetivo, durante una toma.
 Travelling compensado, efecto cinematográfico que consiste en combinar un zoom hacia atrás con un travelling (desplazamiento) adelante, o a la inversa, un zoom adelante combinado con un travelling hacia atrás.

 Travelling, noveno álbum grabado en estudio del dúo sueco Roxette, publicado en el 2012.
 Travelling without Moving, título del tercer álbum de estudio del grupo británico Jamiroquai.

 Traveling Wilburys, supergrupo de música integrado por George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan, y Tom Petty, junto al acompañamiento a la batería de Jim Keltner.

 Lifestyle travelling, tipo de estilo de vida alternativo practicado por gente que viaja por varios años, usualmente de país en país.

 Traveling (basketball), una violación de las reglas del basketball.

 Travelling salesman problem o Problema del viajante, problemática que subyace tras algunos tipos de problemas matemáticos que a priori parecen tener una solución relativamente sencilla y que en la práctica representan un gran problema.